Alfonso Zapico – fumettista e illustratore spagnolo
 Emilio Zapico – pilota automobilistico spagnolo
 José Manuel Zapico – giornalista spagnolo
 Marian Zapico – attrice spagnola